Die Tweede Divisie 1969/70 war die 14. Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen 17 Mannschaften teil.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die zwei besten Mannschaften stiegen in die Eerste Divisie auf. Bei Punktgleichheit entschied erstmals die Tordifferenz über die Platzierung.

Vereine 
Zu den verbliebenen 14 Mannschaften der letzten Saison kamen aus der Eerste Divisie die Absteiger EVV Eindhoven, WCC Wageningen und RBC Roosendaal.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1969
Fußballsaison 1969/70